MGL, sigle de trois lettres, est un code, qui signifie :
 Mongolie,
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 MIAT Mongolian Airlines, selon le code OACI des compagnies aériennes,
 Milkor MGL, un lance-grenades.
 "Ma gueule" expression raccourcie généralement par " mgl "
MGL est aussi le nom d'une agence spécialisée dans la gestion locative aux Sables d'Olonne (Vendée) et d'une société de menuiserie à côté de Nantes (Loire-Atlantique)

Code